

Cinema 
 Non siamo soli (We Are Not Alone) – film del 1939 diretto da Edmund Goulding

Letteratura 
 Non siamo soli (We Are Not Alone) – romanzo di James Hilton del 1937
 Non siamo soli (We Are Not Alone) – saggio di Walter Sullivan del 1964

Musica 
 Non siamo soli – singolo di Eros Ramazzotti e Ricky Martin del 2007
 Non siamo soli – album di Giovanni Caccamo del 2016
 Non siamo soli – singolo di Giovanni Caccamo del 2016

Televisione 
 Non siamo soli – miniserie televisiva italiana del 1992